Медаль по истории геологии имени В. В. Тихомирова () — геологическая и историческая медаль Международного союза геологических наук (IUGS), единственная международная награда за научный вклад и достижения в области истории геологических наук..

История 
Названа в честь советского и российского историка геологии В. В. Тихомирова — организатора и первого президента Международного комитета по истории геологических наук (INHIGEO) в 1967 году. Номинирование на награду производит Международная комиссия по истории геологических наук (INHIGEO), утверждается в Международном союзе геологических наук (IUGS).

В 2012 году медаль учредил Международный союз геологических наук за работы по истории геологии. Медаль изготавливалась из бронзы.

С 2020 года медаль диаметром 10 см изготавливается из армянского обсидиана.

Награды 

Медаль вручается раз в 4 года во время проведения Международного геологического конгресса.

За всю историю медалью были награждены:
 2012 — Hugh S. Torrens, .
 2016 — Martin Rudwick, .
 2020 — David Branagan, .

См. также 
 ИНИГЕО (INHIGEO)
 Геологические награды
 Премия имени Л. А. Спендиарова

Примечания

Ссылки 

 inhigeo.com — Международная комиссия по истории геологических наук
 iugs.org — Международный союз геологических наук.
 Вручена медаль по истории геологии имени В.В. Тихомирова за 2020 год на сайте ГИН РАН.

Геологические награды